Dudás János (1796–1853) premontrei rendi pap
 Dudás János (1911–1979) válogatott labdarúgó